Фью́ри , , ) — фамилия.

Известные носители:
 Фьюри, Билли (наст. имя — Рональд Уичерли; 1940—1983) — английский певец и композитор.
  (род. 1932) — игрок в канадский и американский футбол.
  (род. 1945) — австралийский автогонщик, чемпион Австралии по ралли (1977, 1980).
 Фьюри, Джордж (род. 1948) — канадский политик, спикер Сената (с 2015), отец Эндрю Фьюри.
 Фьюри, Дэвид (род. 1959) — американский сценарист и продюсер.
  (род. 1976) — канадский хоккеист, чемпион Австрии в составе клуба «Клагенфурт» (2009, 2013).
 Конуэй-Фьюри, Крис — ирландский игрок в камоги, финалистка Чемпионата Ирландии в составе команды графства Голуэй (1962).
  (род. 1949) — канадский музыкант и актёр, лауреат премии «Джини» за музыкальное сопровождение (1984) и песню (1986) к фильму.
  — канадский полицейский, юрист и политик, министр юстиции и генеральный прокурор провинции Новая Шотландия (c 2017).
 Фьюри, Сидни (род. 1933) — канадский кинорежиссёр.
 Фьюри, Тайсон (род. 1988) — английский боксёр, чемпион IBF (2015), WBA, WBO (2015—2016) и WBC (с 2020) в тяжёлом весе.
  (род. 1963) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Норт-Мельбурн».
 Фьюри, Тони — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе клуба «Килтормер» (1992).
  (род. 1985) — британский регбист, обладатель Англо-валлийского кубка в составе клуба «Уоспс» (2005).
  (род. 1946) — ирландский фолк-музыкант.
  (1905—1979) — американский католический священник, архиепископ Сан-Антонио (1969—1979).
 Фьюри, Хьюи (род. 1994) — английский боксёр, чемпион Великобритании в тяжёлом весе (2018—2019), двоюродный брат Тайсона Фьюри.
  (род. 1982) — американский метатель копья, чемпион США (2010, 2014, 2015).
  (род. 1975) — канадский хирург-ортопед и политик, премьер провинции Ньюфаундленд и Лабрадор (с 2020), сын Джорджа Фьюри (род. 1948).

См. также 
 Ник Фьюри — супергерой Marvel Comics.
 Кунг Фьюри
 Кунг Фьюри 2
 Hawker Fury
 Hawker Sea Fury
 .277 Sig Fury
 Bongo Fury
 Tacit Fury
 Fatal Fury
 Loops of Fury
 Brutal: Paws of Fury
 Wings of Fury
 The Charm The Fury
 Fatal Fury: King of Fighters
 The Fury of The Aquabats!
 Sgt. Fury and his Howling Commandos

 The Fury of Our Maker’s Hand